XDR может означать:

Компьютеры 
 External Data Representation (сокр. XDR)

Другое
 Специальные права заимствования (код валюты: XDR)